DNC steht für:

 die Democratic National Convention
 das Democratic National Committee
 Digital Nautical Chart, eine offene digitale Datenbasis für maritime Navigationsinformationen
 Director of Naval Communications, eine Dienststellung innerhalb des Stabes des Admiralstabschefs der US Navy
 Distributed Numerical Control oder Direct Numerical Control, die Einbettung von computergesteuerten Werkzeugmaschinen in ein Computernetzwerk
 DNc (Inschrift), Inschrift von Dareios I.

DNC